Эдуардо Фернандес (; род. , Ла-Пас, Уругвай) — уругвайский гитарист и композитор.

Учился игре на гитаре у Абеля Карлеваро, в 1980—1984 гг. изучал композицию под руководством Эктора Тосара, занимался также гармонией и контрапунктом у Гвидо Санторсолы. Начал выступать с одиннадцатилетнего возраста Становился лауреатом исполнительских конкурсов в Порту-Алегри (1972, первая премия) и в Париже (1975, вторая премия), в 1975 году выиграл первый международный конкурс гитаристов имени Андреса Сеговии в Пальма-де-Мальорка. Успешные гастроли в Нью-Йорке (1977) и Лондоне (1983) положили начало международной карьере Фернандеса.

Фернандес записал более 15 альбомов, как сольных, так и в ансамбле (в том числе сочинения Николо Паганини для скрипки и гитары, с Александром Марковым) и с различными оркестрами. В 1994 стал первым исполнителем посвящённого ему концерта для гитары с оркестром Диего Леграна. Опубликовал учебное пособие по игре на гитаре «Техника, механизм, обучение» (; Гейдельберг, 2001) и книгу «Очерки о лютневых произведениях И. С. Баха» (; Монтевидео, 2003).

Примечания 

Академические музыканты Уругвая